Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 20 августа на Олимпийском стадионе Афин. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 14 стран мира.

Квалификация 
Для попадания на Олимпийские игры в беге на 10 000 метров необходимо было показать результат не ниже 27:49.00 — норматив А, показанный с 1 января 2003 года по 9 августа 2004 года. От каждой страны разрешено было выставить не более трёх участников, в случае если бы они выполнили норматив А. Если в стране нет бегунов способных показать такое время, то им предоставляется норматив Б — 28:06.00, в случае его выполнения страна может выставить только одного участника.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды до начала Игр.

Кенениса Бекеле установил новый олимпийский рекорд. Мировой рекорд остался непокорённым.

Призёры

Результаты 
Все результаты указаны в минутах.

 DNF — не финишировал
 OR — установил олимпийский рекорд
 NR — установил национальный рекорд
 SB — показал лучшее время в сезоне

Интересные факты 
Обладатель бронзовой медали Зерсенай Тадесе стал первым и пока единственным призёром Олимпийских игр от Эритреи.

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004
М